Керимбаев — тюркоязычная фамилия, женская форма: Керимбаева.
 Керимбаев, Борис Тукенович (1948—2019) — полковник Вооружённых сил Республики Казахстан. 
 Керимбаев, Даниял Керимбаевич (1909—1982) — советский государственный деятель, председатель Президиума Казахской ССР (1947—1954).